Екатерина Александровна Суворова — режиссёр документального кино.

Премьера ее первого полнометражного фильм Завтра море прошла на Festival del film Locarno в програме Semaine de la critique в августе 2016.

В 2012-2013-м году Катерина работала над созданием документального фильма Mediastan в соавторстве с Джуллианом Ассанджем (Wikiliaks), Johannes Walstrom и Федором Ляссом.

Ее короткометражный фильм «Два велосипеда» (2006) получил приз Гильдии Кинокритиков России (Киношок 2006), Young European Award 2009 SKENA UP. Фильм «Лишняя крепость» (2007) был награжден Российской Национальной Премией «Святая Анна». Фильм «Ж» (2008) получил специальный приз Роберта Боша на кинофествиале Киношок (Россия).

В 2010-м году Катерина выиграла производственный грант The Film Prize for International Cooperation на создание фильма «Завтра море» от немецкого фонда Robert Bosch Stiftung.

Образование 
Алматинское художественное училище.

Высшие курсы сценаристов и режиссёров \ Москва.

Werner Herzog’s Rogue Film School \ LA.

Фильмография 
 2016 — Завтра море // Полнометражный фильм / Автор идеи и режиссёр.
 2013 — Mediastan //Полнометражный фильм / Соавтор идеи, монтаж.
 2008 — Ж // Короткометражный фильм / Автор идеи и режиссёр.
 2007 — Лишняя крепость // Короткометражный фильм / Автор идеи и режиссёр.
 2006 — Два велосипеда // Короткометражный фильм / Автор идеи и режиссёр.
 2006 — Второй взвод // Короткометражный фильм / Автор идеи и режиссёр.

Ссылки 
 Katerina Suvorova imdb
 Завтра море imdb
 Sea tomorrow — review from Semaine de la critique by Marco Zucchi
 Завтра море — интервью с режиссёром для The Steppe
 Страница vimeo // www.vimeo.com/suvorova
 Mediastan imdb
 Проект гражданской инициативы 'Ctrl+S Almaty'
 Проект городского пространства 'Обыкновенные герои'
 Sea tomorrow — The Film Prize for International Cooperation

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Кинорежиссёры-документалисты Казахстана